

Ludzie 
 Baron Rio Branco (1845-1912) – brazylijski polityk, historyk i dyplomata

Miasta i gminy 
 Rio Branco – miasto w Brazylii
 Río Branco – miasto w Urugwaju
 Rio Branco – gmina w Brazylii, w stanie Mato Grosso
 Visconde do Rio Branco – gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais

Rzeki 
 Rio Branco – rzeka w Brazylii, w stanie Roraima
 Rio Branco – rzeka w Brazylii, w stanie Parana
 Rio Branco – rzeka w Brazylii, w stanie São Paulo
 Rio Branco – dopływ Paragwaju

Kluby sportowe 
 Rio Branco Americana – brazylijski klub piłkarski z Americana
 Rio Branco FC – brazylijski klub piłkarski z Rio Branco
 Rio Branco Cariacica – brazylijski klub piłkarski w Cariacica

Inne 
 Instytut Rio Branco – uczelnia dyplomatyczna w Brasilii
 Order Rio Branco – odznaczenie brazylijskie